«Сибирь-2» — молодёжная команда футбольного клуба «Сибирь» (Новосибирск). До июня 2015 года клуб являлся отдельным юридическим лицом, а затем вошёл в структуру ФК «Сибирь» (Новосибирск).

История 
Отправной точкой создания клуба можно считать 2004 год, когда к руководству дубля ФК «Чкаловца-1936» был приглашён Андрей Николаевич Арефин. Он сформировал костяк команды, которая в 2006 году успешно выступила в зоне «Сибирь» первенства России среди ЛФК, а в 2007 году заняла в этом турнире 2-е место. В 2008 году получил профессиональный статус и заявился в зону «Восток» второго дивизиона ПФЛ и заняла по итогам сезона 4-е место. В 2009 году деятельность клуба была временно приостановлена, а игроки отданы в аренду в другие клубы, либо выступали в составе ФК «Сибирь». В 2011 году возобновил выступление в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ.

После создания клуба «Сибирь-2» и выхода его на уровень ПФЛ в первенстве ЛФК продолжила участвовать любительская команда ФК «Сибирь» (названия: «Сибирь-ЛФК», «Сибирь-», «Сибирь-2-М»).

8 апреля 2017 года РФС исключил ФК «Сибирь-2» из своих рядов.

На сезон-2018/19 клуб заявился в первенство ПФЛ, провёл его в группе «Восток», заняв последнее 6-е место.

По окончании сезона-2018/19 ФК «Сибирь» был расформирован, тем не менее в любительском первенстве России (III дивизион) продолжала участвовать команда «Сибирь-М», которая 29 июня 2019 года была заменена на «Новосибирск-М».

Результаты выступлений

Второй дивизион / Первенство ПФЛ (зона «Восток»)

Кубок России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Футбольные клубы России
ФК «Сибирь» Новосибирск